TR-580 — румынский средний и основной танк, создан на базе советского Т-55. Производился серийно в 1979—1985 годах, выпущено 405 серийных и 10 предсерийных машин для Социалистической Республики Румыния (после революции перешли в ВС Румынии) и 150 машин для Ирака, всего 565 машин данного типа. Наряду с танком TR-85 и его модернизацией TR-85M1, является основным танком румынской армии.

История создания 
Являясь членом ОВД, Румыния тем не менее активно осуществляла свою собственную танковую программу. Её особенностью было, с одной стороны использование в качестве базовых образцов советских танков, а с другой — привлечение для их капитальной модернизации фирм из Франции, ФРГ и Китая. Две первых страны являлись членами блока НАТО, а Китай был «врагом СССР № 1» на Востоке. Однако на «румынскую самодеятельность» закрывали глаза. В 1972—1974 годах румынскими конструкторами на базе агрегатов советского танка Т-55 был создан танк TR-580. Прототип танка был выпущен в 1974 году, а к середине 1976 года были изготовлены 10 предсерийных экземпляров. Первые 10 танков поступили на вооружение 4 марта 1977 года в 22-й танковый батальон ().

Описание конструкции 
Компоновка танка TR-580 в целом аналогична компоновке танка Т-55. Корпус танка удлинен. В ходовой части используются 6 опорных катков несколько меньшего диаметра, чем у Т-55. На танк был установлен 580-сильный двигатель В-55 от Т-55. Впоследствии на него установили новый, более мощный 830-сильный двигатель, переименовав танк в TR-800(TR-85). Башня — литая, с вварной крышей, но несколько иной формы, чем у Т-55. На бортах башни ближе к корме укреплены коробки с пулемётными лентами для пулемета ДШКМ. Расположение членов экипажа, вооружения, приборов прицеливания и наблюдения — такие как у советского танка. Машина снабжена стальными бортовыми противокумулятивными экранами.

Вооружение 
Основным вооружением TR-85 является нарезная 100-мм пушка A-308 с 41 снарядом в боеукладках. Модернизированная пушка Д-10Т2С получила румынское обозначение А-308. Имеется спаренный 7,62-мм пулемет MMB (танковая версия M md.66 (ПКТ)) с 5000 патронов и зенитный 12,7-мм пулемет ДШКМ с 750 патронами.

Модификации 
 TR-77 — прототипы и нулевая серия.
 TR-580 — серийный вариант, произведено 405 шт.
 TCZ-580 — бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе TR-580.

Экспорт 
Попытки экспортировать танки TR-580 оказались не очень удачными. Так, например, после разрыва отношений между СССР и Египтом в середине 1970-х годов Румыния предложила последнему партию танков TR-77-580. Несколько машин проходили испытания в Египте, которых не выдержали. Качество и надежность румынской техники оказались хуже, чем у советской. От сделки египтяне отказались. Единственной страной, закупившей румынские танки, стал Ирак, который заказал 150 танков.

На вооружении 
  — 42 TR-580, по состоянию на 2013 год

 Стоял на вооружении
  — 414—415 TR-580, по состоянию на 1989 год
  — возможно 150 TR-580, по состоянию на 1984 год, в 1982-84 годах получено 150 машин.

См. также 
 Т-55
 TR-125
 TR-85
 Список танков

Литература 
 М.Барятинский Средние и основные танки зарубежных стран 1945—2000 (Часть 2). — М.: Бронеколлекция, выпуск № 2, 2002.

Примечания

Источники 
 Caravan, Alexandru (2010). «Tancul Românesc — O istorie (History of the Romanian Tank)» (in Romanian). Statul Major al Forțelor Terestre (Romanian Land Forces Staff).
 Foss, Christopher F. (2005). Jane’s Armour and Artillery 2005—2006. Jane’s Information Group. ISBN 978-0-7106-2686-8.
 Foss, Christopher F. (2000). Jane’s Tank and Combat Vehicles Recognition Guide. New York: Harper Collins Publishers. ISBN 978-0-00-472452-2.
 Gelbart, Marsh (1996). Tanks main battle and light tanks. Brassey’s UK Ltd. ISBN 1-85753-168-X.
 Russel, Alan K. (1996). Modern Battle Tanks and Support Vehicles (Greenhill Military Manuals). Greenhill Books. ISBN 978-1-85367-258-3.
 Zaloga, Steven; Hugh Johnson (2004). T-54 and T-55 Main Battle Tanks 1944—2004. Oxford: Osprey. ISBN 1-84176-792-1.

Танки Румынии
Средние танки
Танки по алфавиту
Военная продукция FMGS
Танки с четырёхтактным дизелем